Vagabond har flere betydninger:

 Vagabond – omstrejfende person
 Vagabond (gruppe) – en musikgruppe
 Vagabond (skomærke) – et skomærke
 Vagabond (film) – dansk animationsfilm fra 2015 af Pedro Ivo Carvalho

Se også 
 Vagabonden – har flere betydninger